Världsmästerskap 1994 kan avse:

Formel 1-VM 1994
Roadracing-VM 1994
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1994
Världsmästerskapet i ishockey för damer 1994
Världsmästerskapet i fotboll 1994
Världsmästerskapet i basket för herrar 1994
Världsmästerskapet i basket för damer 1994
Världsmästerskapen i konståkning 1994
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1994
Världsmästerskapet i landhockey för damer 1994
Världsmästerskapen i simsport 1994
Världsmästerskapen i skidflygning 1994
Världsmästerskapen i skidorientering 1994
Världsmästerskapen i skidskytte 1994
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1994
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1994